Лев Владимиров:
 Владимиров, Лев Александрович — советский географ.
 Владимиров, Лев Иванович (1912—1999) —  библиографовед, библиотековед, книговед и информатик.